У́лица Весны́ — название улиц в различных населённых пунктах мира.

Россия 

 Улица Весны — улица в посёлке Берёзовка Берёзовского района Красноярского края
 Улица Весны — улица в Канске Красноярского края
 Улица Весны — улица в посёлке Кемпинге Красноярского края
 Улица Весны — улица в Красноярске
 Улица Весны — улица в Лесосибирске Красноярского края
 Улица Весны — улица в селе Подклетном Воронежа

Франция 

 Улица Весны — улица в Париже

См. также 

 Весенняя улица
 Улица Священной Весны () — улица в деревне Кларанс коммуны Монтрё в Швейцарии
 Переулок Весны — переулок в Ачинске Красноярского края